Konstantínos Karamanlís é o nome de dois políticos gregos da mesma família:

 Konstantínos Georgios Karamanlís (1907-1998) — primeiro-ministro da Grécia por quatro vezes e presidente da república por duas

 Konstantínos Aléxandru Karamanlís (n. 1956) — também conhecido como Kostas Karamanlís, é sobrinho do primeiro e foi primeiro-ministro da Grécia

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos